La Copa belga de futbol (en francès: Coupe de Belgique; en neerlandès: Beker van België) és la principal competició belga de futbol per eliminatòries i la segona en importància després de la lliga. Es creà el 1911.

Història 
La primera competició de copa a Bèlgica es disputà el 1907-08 però no la disputaren clubs sinó seleccions provincials. Les dues primeres edicions les guanyaren Flandes Occidental el 1908 i Anvers el 1909. La competició es va suspendre les dues següents edicions i es reprengué el 1911, ja amb la participació de clubs. Es tornà a suspendre amb l'adveniment de la I Guerra Mundial. Aquesta interrupció durà fins al 1926-27 però tornà a desaparèixer fins al 1934-35, i de nou fins al 1953, quan es disputaren tres noves edicions fins que es reprengué de forma definitiva el 1964, coincidint amb la creació de la Recopa d'Europa de futbol.

Historial 
pr. = pròrroga; p. = penals

Palmarès 
Nota: en cursiva els equips desapareguts.

Enllaços externs 
 Història del futbol belga 
 Web oficial de l'Associació Belga de Futbol 
 Web sobre el futbol belga 

Competicions futbolístiques a Bèlgica